Die Communauté de communes de Mirecourt Dompaire ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Vosges in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 76 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mirecourt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays de Mirecourt und
 Communauté de communes du Secteur de Dompaire
unter Zugang weiterer Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes de la Moyenne Moselle.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen die Gemeinden Hergugney und Savigny den Verband und wechselten zur Communauté d’agglomération d’Épinal.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Mirecourt Dompaire
Gegründet 2017